Akulowo () ist ein russischer Ortsname:
 Akulowo (Altai), Siedlung in der Region Altai
 Akulowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Klein Neuhof-Ragnit, Kreis Ragnit/Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Akulowo (Kaluga, Babynino), Siedlung im Rajon Babynino, Oblast Kaluga
 Akulowo (Kaluga, Borowsk), Siedlung im Rajon Borowsk, Oblast Kaluga
 Akulowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir